

Geografia 

 Braine-l'Alleud, um município na província do Brabante Valão
 Braine-le-Château, um município na província do Brabante Valão
 Braine-le-Comte, um município na província de Hainaut

 Cantão de Braine, um cantão no departamento de Aisne
 Braine (Aisne), uma comuna no departamento de Aisne

Desambiguações de topônimos